Avantgarde kan have flere betydninger og henvise til forskellige artikler:

 Avantgarde – førstegangs eksperimenterende kunst etc.
 Avantgarde (band) – et spansk band, som spillede populær musikken indie (musik).
 Avant Garde (band) – et engelsk band, som spillede progressiv musik i metal genren.
 Næstveds Avantgarde – Næstveds helt egen avantgarde.